Guignard ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto da Veiga Guignard (1896–1962), brasilianischer Maler
 Alexis de Guignard, Comte de Saint-Priest (1805–1851), französischer Diplomat und Historiker
 Antoine Guignard (* 1984), Schweizer Skispringer
 Charlène Guignard (* 1989), französisch-italienische Eiskunstläuferin
 Christelle Guignard (* 1962), französische Skirennläuferin
 Gaston Guignard (1848–1922), französischer Maler
 Georges Guignard, französischer Autorennfahrer
 Guillaume Emmanuel Guignard de Saint-Priest (1776–1814), französischer General in russischen Diensten
 Marcel Guignard (* 1949), Schweizer Jurist und Politiker
 Paul Guignard (1876–1965), französischer Bahnradsportler
 Roger-Claude Guignard (1935–2022), Schweizer Regattasegler
 Roland Guignard (1917–2004), Schweizer Maler, Grafiker, Illustrator, Zeichenlehrer und Glasmaler